Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Sainte-Agnès en référence à sainte Agnès :
 la  de Kyoto au Japon ;
 la cathédrale Sainte-Agnès de Rockville Centre aux États-Unis ;
 la  de Springfield aux États-Unis.

Voir aussi 
 
 
 Liste des cathédrales

~
Agnes